Lupoaia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lupoaia (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Lupoaia (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Lupoaia (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Lupoaia (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Lupoaia (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea